Долгиновка — название населённых пунктов в России:
 Долгиновка — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области, упразднена в 2000 году.
 Долгиновка — деревня в Оленинском районе Тверской области.